Donjeux (Haute-Marne)
 Donjeux (Moselle)